Лужице — топоним:
 Лужица — исторический регион на территории Германии и Польши.
 Лужице — муниципалитет в районе Годонин Южноморавского края Чехии.
 Лужице — муниципалитет в районе Прахатице Южночешского края Чехии.
 Лужице — муниципалитет в районе Оломоуц Оломоуцкого края Чехии.
 Лужице — муниципалитет в районе Мост Устецкого края Чехии.